Дэваррил Уильямсон (25 июля 1968 года) — американский боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой весовой категории.

Биография 
Уильямсон родился Вашингтоне, в неблагополучной семье. Отец с судимостями, а мать с пристрастием к наркотикам. Основную часть детства провёл в приёмных семьях. В школе проявлял себя как талантливый ученик во многих спортивных соревнованиях. Хорошо играл в футбол и баскетбол. Начал выступать за университетские футбольные команды, и очень хорошо себя проявлял.

Любительская карьера 
Заниматься боксом Дэваррил начал в 1994 году, и уже в первом годе выступлений победил в любителях таких известных боксёров как Лаймон Брюстер и Монте Барретт. И за 2 года в боксе выборол себе место в олимпийской сборной. Уильямсон победил первых двух соперников нокаутом, и проиграл в третьем туре Нейту Джонсу по очкам.

За главное место основного претендента от США, проиграл по очкам Лаймону Брюстеру.

В 1997 году завоевал титул чемпиона США, где нокаутировал в третьем раунде, Келвина Брока. В 1998 году снова завоевал титул США, где снова встретился с Броком, и победил его по очкам.

В 1998 году на играх доброй воли проиграл в третьем туре выход в полуфинал, кубинцу, Феликус Савону.

В 2000 году проиграл соотечественнику, Малику Скотту.

На любительском ринге Дэваррил провёл 120 победных поединков, потерпел 17 поражений, и один поединок свёл вничью. Побед нокаутом составил 107 (88%), что является, рекордным для любительского бокса.

Профессиональная карьера 
Дэваррил дебютировал на профессиональнальном ринге в 2000 году. 4-ый свой бой на профессиональном ринге проиграл техническим нокаутом Вилли Чампену. В 2002 году Уильямсон победил ирландца Кевина Макбрайда и  нокаутировал американца Кори Сандерса. В 2003 году проиграл непобеждённому Джо Меси (26-0), нокаутом в первом раунде. Уильямсон затем победил Кендрика Релфорда и кубинца Элиэсера Кастильо.

2 октября 2004  Владимир Кличко —  Дэваррил Уильямсон 

 Место проведения:  Сизарс-пэлас, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Кличко техническим раздельным решением в 5-м раунде в 10-раундовом бою
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Джей Нейди
 Счет судей: Джерри Рот (49—46 Кличко), Даг Таккер (47—48 Уильямсон), Чак Джиампа (49—46 Кличко)
 Время: 3:00
 Вес: Кличко 110,70 кг; Дэваррил Уильямсон 125,90 кг
 Трансляция: Showtime
 Счёт неофициальных судей: Марк Батчер (38—38), Даг Фишер (38—37 Кличко), Кевин Айол (38—37 Кличко) — оценки после 4-го раунда

В октябре 2004 года Уильямсон вышел на бой против Владимира Кличко. В конце 5-го раунде произошло столкновение головами. В перерыве между 5-м и 6-м раундами по совету доктора бой остановили. Начался подсчет очков. Раздельным решением судей победу присудили Кличко.

После поражения от Владимира Кличко, Дэваррил Уильямсон победил бывшего чемпиона, Оливера Маккола.

30 апреля 2005  Дэваррил Уильямсон —  Деррик Джефферсон 
 Место проведения:  Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США
 Результат: Победа Уильямсона нокаутом в 6-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Эдди Коттон
 Время: 2:41
 Вес: Харрис 100,20 кг; Джефферсон 106,80 кг
 Трансляция: HBO

В апреле 2005 года Дэваррил Уильямсон встретился с Дерриком Джефферсоном. В середине 2-го раунда Уильямсон встречным левым хуком в голову отправил противника в нокдаун. Джефферсон встал на счет 5. Рефери возобновил бой, и сразу же 1-м ударом — левым хуком — Джефферсон попал противнику в челюсть. У Уильямсона подкосились ноги и он повис на Джефферсоне. Оба свалились на канвас. Однако рефери Эдди Коттон не счел это нокдауном. После продолжения боя Уильямсон начал проводить серии ударов. В конце раунда он провел несколько левых хуков подряд по голове беззащитного Джефферсона, и рефери прекратил бой.

2005—2012 
В 2005 году проиграл по очкам американцу Крису Бёрду.
В октябре 2007 года Уильямсон техническим нокаутом в 6-м раунде проиграл австралийцу Кали Миену.
В 2009 году проиграл Рэю Остину.

Вернулся в апреле 2011 года, и нокаутировал в 7-м раунде Майкла Маррона. снова ушёл из бокса.

23 июня 2012 года проиграл нокаутом в 4-м раунде соотечественнику .

Факты 
 Бывший футболист команды Wayne State College, защитник (1991—1993).
 Пробовал выступать за команду Индианаполис Колтс Национальной футбольной лиги (1993).
 Начал заниматься боксом в 25 лет.
 Имеет степень магистра.
 Выступал комиком.

Образование 
 Мастера искусств, административных служб - 1998 - Northern Michigan University , Маркетт, штат Мичиган
 Бакалавр наук, отдых - 1993 - Wayne State College , Уэйн, штат Небраска

Ссылки

Примечания 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Выпускники Университета Северного Мичигана